Parti socialiste indépendant (Argentine) (1927-1940)
 
 
 , à New York en 1958
 Les Socialistes indépendants, courant socialiste en France (années 1880-1940)
 Le Parti socialiste indépendant (France) (1907-1911), qui devient le Parti républicain-socialiste (1911-1934)
  (1931-32)
  (1897)
  (1976-78)
 Parti socialiste indépendant (Luxembourg) (1979-1984)
  (, OSP, 1932-1935)
  (1928-1933)
  (1934-années 1950)
  (1952-1955)
 
  (1922)

Voir aussi 
 
 Liste des partis sociaux-démocrates
 Parti travailliste indépendant (Royaume-Uni, 1893-1975)
 Faction socialiste indépendante (Israël, années 1970)
 Parti social-démocrate indépendant d'Allemagne (1917-1931)